Het seizoen 1920/21 was de zevende editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1920 en eindigde in maart 1921. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). Standard Club Liégeois werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen FC Malinois en nummer 3 SC Anderlechtois naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde en gepromoveerde teams
De voetbalbond had beslist dat er in het seizoen 1919-20 (het eerste na de Eerste Wereldoorlog) geen dalers of stijgers zouden zijn. De competitie werd beslecht door dezelfde 12 ploegen als in het seizoen 1919-20.

Omdat FC Liégeois en Léopold Club sinds 1895 aangesloten waren bij de voetbalbond, mochten deze clubs zich in 1920 de eretitel "Koninklijke" toemeten en werden hun namen veranderd in respectievelijk Royal Football Club Liégeois of kortweg RFC Liégeois en Royal Léopold Club of R. Léopold Club.

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1920-21 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Promoverende teams
Door de uitbreiding van de Ere Afdeling naar 14 ploegen vanaf het seizoen 1921-22, promoveerden dit seizoen 3 clubs. SC Anderlechtois en RFC Liégeois eindigden beiden met 29 punten op de derde plaats. Een testwedstrijd moest uitsluitsel brengen voor de laatste promotieplaats.  

Deze teams promoveerden bijgevolg naar Ere Afdeling op het eind van het seizoen:
 Standard Club Liégeois (kampioen)
 FC Malinois (vice-kampioen)
 SC Anderlechtois (derde plaats)

Degraderende teams
Ook Bevordering zou vanaf het seizoen 1921-22 uitbreiden naar 14 clubs. Daardoor degradeerde slechts 1 club naar de provinciale afdelingen:
 AEC Mons (laatste)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2